Кубок Уельсу з футболу 2016–2017 — 130-й розіграш кубкового футбольного турніру в Уельсі. Титул вперше здобув Бала Таун.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 грудня 2016

|}
* - матч закінчився з рахунком 0-2 на користь гостей, але результат пізніше був анульований через порушення регламенту турніру командою гостей. Господарям присудили технічну перемогу.

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 січня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 лютого 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 квітня 2017

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Уельсу на soccerway

2016—2017
Уельс
Уельс